Il 28 marzo 2010 (con ballottaggio l'11 aprile) in Lombardia si tennero le elezioni per il rinnovo di numerosi consigli comunali.

Milano

Bollate

Cologno Monzese

Corsico

Parabiago

Segrate

Trezzano sul Naviglio

Lecco

Lecco

Lodi

Lodi

Mantova

Mantova

Monza e della Brianza

Desio

Seregno

Pavia

Vigevano

Voghera

Varese

Samarate

Saronno

Somma Lombardo 

Lombardia
2010